Малиновский сельский совет (, )

Украина 
 Малиновский сельский совет — Литинский район, Винницкая область.
 Малиновский сельский совет — Славянский район, Донецкая область.
 Малиновский сельский совет — Малинский район, Житомирская область.
 Малиновский сельский совет — Гуляйпольский район, Запорожская область.
 Малиновский сельский совет — Петровский район, Кировоградская область.
 Малиновский сельский совет — Гощанский район, Ровненская область.
 Малиновский сельский совет — Репкинский район, Черниговская область.
 Малиновский сельский совет — Новоселицкий район, Черновицкая область.